Пограничное — название населённых пунктов в России:

 Пограничное — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Пограничное — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Пограничное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Пограничное — село в Раздольненском районе Крыма, упразднено в 1960-е годы.
 Пограничное — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Пограничное — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.
 Пограничное — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Пограничное — село в Новоузенском районе Саратовской области.
 Пограничное — упразднённое в 1973 г. село в Пригородном районе Северной Осетии.